Меле — название населённых пунктов:

Фамилия 
 Меле, Йоаким (род. 1997) — датский футболист.
 Меле, Сантьяго (род. 1997) — уругвайский футболист.
 Меле, Юджин — американский физик.

Водопад 
 Меле — водопад на острове Эфате, Вануату

Италия 
 Меле (провинция Генуя)

Франция 
 Меле (Кальвадос)

Чад 
 Меле